Кубок Польши по футболу 2017/2018 — 64-й розыгрыш футбольного турнира среди польских клубов. К соревнованиям допускаются клубы Экстракласы, I и II лиг (определяющий сезон 2016/17), а также 16 победителей воеводских кубков. Всего в турнире участвуют 67 клубов. Проводится по системе с выбыванием начиная с первого предварительного раунда. Первая стадия турнира началась 14 июля 2017 года. Финал состоится 2 мая 2018 года на Национальном стадионе (Варшава). Победитель Кубка получит право сыграть в розыгрыше Лиги Европы УЕФА в сезоне 2018-19.

Участники турнира 

Примечания
 Полония (Бытом) отказалась от участия в кубке.

Предварительный раунд 

|-
|style="text-align:right; background:#d0f0c0;"| Сталь (Сталёва-Воля)
|style="text-align:center; " colspan=2 rowspan=1|автоматически прошла в следующий раунд
|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|14 июля 2017
|-

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|15 июля 2017

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|16 июля 2017

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|18 июля 2017

|}

Первый раунд 

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|22 июля 2017

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|23 июля 2017

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|26 июля 2017

|}

1/16 финала 

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|8 августа 2017

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|9 августа 2017

{{OneLegResult|Погонь (Щецин)||3:0|Лех (Познань)|winner=1}}

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|10 августа 2017|}

 1/8 финала 

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|19 сентября 2017|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|20 сентября 2017|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|21 сентября 2017|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|26 сентября 2017|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|27 сентября 2017|}

 1/4 финала 

|}

 1/2 финала 

|}

 Финал 

|-
! colspan="3" style="background:#fcc;"|2 мая 2018 Национальный стадион (Варшава)'''

|}

Примечания

Ссылки 
Кубок Польши по футболу 2017/18 (пол.)

См. также 
 Чемпионат Польши по футболу 2017/2018

Кубок Польши по футболу